Лебединая песня — фразеологизм античного происхождения, обычно означающий последнее достижение (творение) человека (или организации), после которой он или умер или отошёл от дел.
 Лебединая песня (сборник работ, 1826) — сборник работ И. Г. Песталоцци.
 Лебединая песня (Шуберт) — вокальный цикл Франца Шуберта (опубликован в 1829).
 Лебединая песня (Калхас) (1887) — драматический этюд в одном действии А. П. Чехова.
 Лебединая песня (фильм, 1965).
 Лебединая песня (фильм, 1975).
 .
 Лебединая песня (песня Миансаровой) — песня в исполнении Тамары Миансаровой.
 Лебединая песня (песня Аграновича) — песня, автором которой является Евгений Агранович.
 Лебединая песня (Сверхъестественное) — двадцать второй (заключительный) эпизод пятого сезона американского телесериала «Сверхъестественное».